Dabo (hiphop) - Japanse hiphopartiest
Dabo (Star Trek) - Kansspel in Star Trek
Dabo (Mali) - gemeente in Mali
Dabo (Moselle) - Franse gemeente
Drentsche Auto-Bus Onderneming - DABO Drentsche Auto-Bus Onderneming
Fankaty Dabo - Brits voetballer (Vitesse)
Ousmane Dabo - Franse voetballer